Ухтица — многозначный топоним в Беломорском районе Карелии:

 Ухтица (река)
 Ухтица (станция)